Bristol County kan syfta på:

 Bristol County, Massachusetts - en countyn i USA
 Bristol County, Rhode Island - en countyn i USA

 City of Bristol - ett distrikt och grevskap i England